Дон Лоренцо де Медичи (; * 1 август 1599, Флоренция; † 15 ноември 1648, Флоренция) от фамилията Медичи, е принц от Великото херцогство Тоскана и испански гранд с обращението „дон“, военен и дипломат.

Произход 
Той е седмият син на велик херцог Фердинандо I де Медичи (1549 – 1609) и Кристина Лотарингска (1565 – 1636), дъщеря на херцог Карл III от Лотарингия и Клод Валоа (1542 – 1575), втората дъщеря на френския крал Анри II и Катерина де Медичи. Брат е на Козимо II Медичи (1590 – 1621), велик херцог на Тоскана.

Биография 
Лоренцо не се интересува от политика. Става известен из цяла Тоскана с организирането на тържества и развлечения. Умира неженен през 1648 г., отровен от лекарства.

Източници

Външни препратки 
 Don Lorenzo de' Medici 

Медичи
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже